Gerard van het Reve sr. (1892–1975) Nederlands schrijver en journalist
 Karel van het Reve (1921–1999) Nederlands letterkundige, literair vertaler, essayist, schrijver, columnist en hoogleraar Slavische letterkunde
 Gerard Kornelis van het Reve (1923–2006) ook genoemd Gerard Reve, Nederlands schrijver en dichter
 Jonathan van het Reve (1983–) Nederlands schrijver